Чагук — армянский топоним. Может означать:

 Чагук — прежнее название села Джагри.
 Чагук — армянское название реки Джагричай.
  — гавар Великой Армении.
  — гавар Великой Армении.